Едвардс има више значења:
 Округ Едвардс (Илиноис)
 Округ Едвардс (Канзас)
 Округ Едвардс (Тексас)
 Едвардс (Колорадо)
 Едвардс (Њујорк)
 Едвардс (Мисисипи)
 Едвардс (база)